Lerzan K è una nave traghetto ro-ro appartenuta alla compagnia di navigazione turca Cenk RORO dal 2019 al 2022.

Caratteristiche 
Prima di una classe di tre unità gemelle, il traghetto viene utilizzato per servizio merci, ma può ospitare 150 passeggeri e per questo motivo veniva impiegato per il cosiddetto "camping on board" durante il servizio con Moby Lines. Ha uno spazio dedicato ai container ed uno per i semirimorchi e autotreni. Le operazioni di imbarco e sbarco vengono effettuate tramite due portelloni di poppa, uno dei quali porta direttamente al ponte garage superiore aperto.

Nel 1980 la nave fu sottoposta a un importante intervento di allungamento, con il quale fu aggiunto un troncone di trenta metri; la lunghezza del traghetto passò da 136,9 a 167,5 metri.

Servizio 
La nave fu varata nel settembre 1974 all'Ankerløkken Verft di Florø (Norvegia) con il nome di Bayard, venendo consegnata nel gennaio 1975 alla norvegese Fred Olsen. La nave fu impiegata per collegamenti da e per la Norvegia, venendo poi noleggiata, nel 1978, alla Tor Line. Nel 1981 la Bayard, così come le navi gemelle, fu sottoposta a un lavoro di allungamento presso il Frederikshavn Værft di Frederikshavn, in Danimarca. Tra il 1981 ed il 1983 la Bayard fu nuovamente noleggiata alla Tor Line, tornando poi in servizio per Fred Olsen.

Nel 1987 la nave fu acquistata dalla compagnia di navigazione italiana Lloyd Sardegna, che la ribattezzò Isola delle Stelle e la dotò di alcune sistemazioni passeggeri. L'unità venne poi inserita nei collegamenti da e per la Sardegna, facendo scalo a Olbia, Piombino o Livorno. Nel 2006 la Lloyd Sardegna fu acquistata dalla Moby Lines e l'anno seguente la nave fu ribattezzata Luigi Pa., venendo messa in servizio stabilmente tra Piombino e Olbia. A gennaio 2012 fu impegnata sulla Livorno - Olbia ma nel febbraio successivo ritornò sulla sua rotta abituale.

Nel 2016 la nave fu acquistata dalla compagnia di navigazione turca Hatay RoRo e fu rinominata Habib Neccar. Nel 2019 la nave fu venduta alla compagnia Cenk RORO e fu rinominata Cenk M. Entrò in servizio il 16 ottobre nella rotta tra Haydarpaşa e Čornomors'k.

Da febbraio a settembre 2022 la nave è rimasta bloccata nel porto di Čornomors'k a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad ottobre la nave fu venduta e rinominata Lerzan K.

Navi gemelle 

Med Star
Massimo M

Note

Collegamenti esterni 

Traghetti della Moby Lines